Маринешты (Мэринешть):
 Маринешты (Сынжерейский район), Молдавия
 Маринешты (Флорештский район), Молдавия